Let It Go – album Josha Nelsona
 Let It Go – album Willa Younga
 Let It Go – singel Willa Younga
 Let It Go – piosenka z filmu Kraina lodu śpiewana (dwie wersje) przez Idinę Menzel i Demi Lovato ; wersja polska: Mam tę moc (Katarzyna Łaska)
 Let It Go – singel Alexandry Burke
 Let It Go – singel Jamesa Bay